— японская публичная компания специализирующаяся на разработке компьютерных игр. Штаб-квартира расположена в Токио. Наиболее известными продуктами компании являются серии ролевых игр Wild Arms и Chaos Rings.

История 
Компания была основана 1 марта 1993 года сотрудниками подразделения RiOT японской компании Telenet Japan. Изначально штаб-квартира компании располагалась в районе Тиёда, но в июне 2006 года была перенесена на новое место в районе Кото. С августа 2003 по март 2010 года компания называлась Media Vision Entertainment.

Первой разработанной студией игрой стал шутер Crime Crackers, который вошёл в стартовую линейку игр для PlayStation. Студия продолжила сотрудничество с Sony Computer Entertainment и за жизненный цикл PlayStation выпустила ещё 4 игры. В 2002 году студия впервые выпустила игру на другую платформу, ей стала игра Sneakers, которая вошла в японскую стартовую линейку игр для Xbox. Тем не менее студия продолжила сотрудничать с Sony Computer Entertainment и развивать серию Wild Arms уже на PlayStation 2. В 2010 году компания вышла на рынок игр для смартфонов выпустив успешную Chaos Rings, за которой последовал ряд сиквелов.

Список разработанных игр

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр Японии
Производители компьютерных игр по алфавиту